Emalahleni (auch eMalahleni) steht für:

 Emalahleni, eine Gemeinde in der südafrikanischen Provinz Ostkap
 Emalahleni (Mpumalanga), eine Gemeinde in der südafrikanischen Provinz Mpumalanga
 Emalahleni (Ostkap), ein Ort in der südafrikanischen Provinz Ostkap
 eMalahleni, ein Ort in der südafrikanischen Provinz Mpumalanga (früher Witbank)